Patrick Ochan est le nom de :
 Patrick Ochan, un footballeur ougandais ;
 Patrick Ochan, un joueur de cricket ougandais.
Patrick Ochan est le nom d'un footballeur Ougandais, il évolue actuellement au sein de l'equipe de Tp Mazembe en tant que milieu défensif !